3 miejscowości w Polsce: 
 Ostrowik – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Celestynów 
 Ostrowik – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Poświętne 
 Ostrowik – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Radziłów

Zobacz też 
 Ostrówik